Демократическая Республика Вьетнам (; ДРВ, также часто упоминается как «Северный Вьетнам») — государство в Юго-Восточной Азии, существовавшее в 1945—1976 годах. До 1954 года являлась самопровозглашённым государством и претендовала на всю вьетнамскую территорию; в 1954—1976 годах являлась международно признанным государством в северной части вьетнамской территории.

История

Провозглашение независимой республики 

На исходе Второй Мировой войны во Вьетнаме набирало обороты вьетнамское освободительное движение против японской оккупации.

19 мая 1941 года был создан единый национально-освободительный фронт Вьетминь (Лига борьбы за независимость Вьетнама).

После переворота 9 марта 1945 года, выразившегося в ликвидации японскими милитаристами французской администрации. Вьетминь развернул широкую партизанскую войну против японской оккупации. В апреле состоялась военно-революционная конференция Вьетминя, которая приняла план к всеобщему восстанию.
13-15 августа 1945 года Коммунистическая Партия Индокитая (КПИК) в деревне  (провинция Туйенкуанг) провела конференцию, принявшую решение о начале всеобщего восстания с целью завоевания полной независимости и установления народной власти.

16 августа в Танчао состоялся Всевьетнамский национальный конгресс Вьетминя, который одобрил решение о начале всеобщего восстания и избрал Национальный комитет освобождения Вьетнама во главе с Хо Ши Мином и возложил на этот комитет функции временного правительства.

16-26 августа по призыву КПИК по всей стране народ поднял восстание. 

24 августа про-японский император Бао Дай под давлением народных масс вынужден был отречься от престола. 30 августа на многотысячном митинге Бао Дай зачитал отречение — империя Дайнам прекратила своё существование.

2 сентября 1945 года в Ханое от имени временного правительства была  Демократическая Республика Вьетнам на всей территории Вьетнама. Первым её президентом стал Хо Ши Мин.

Возвращение Франции во Вьетнам 

Вскоре после провозглашения Демократической Республики Вьетнам под предлогом разоружения японских войск на территорию к северу от 16 параллели северной широты прибыли гоминьдановские войска, а к югу от 16 параллели северной широты британские войска.

12 сентября 1945 года первые британские войска прибыли в Сайгон, а 23 сентября, через 28 дней после того, как жители Сайгона захватили политическую власть, французские войска заняли полицейские участки, почту и другие общественные здания.  

В январе 1946 года Вьетминь провел общенациональные выборы во всех провинциях для создания Национального собрания. 6 января 1946 года президент Хо Ши Мин провел общенациональные всеобщие выборы, на которых впервые было проведено голосование и принята Конституция.

Когда в июне 1946 года Франция объявила Кохинхину, южную треть Вьетнама, отдельным государством как «Автономную Республику Кохинхина», вьетнамские националисты отреагировали с яростью. В ноябре Национальное собрание приняло первую Конституцию республики.

15 июня 1946 года китайская националистическая армия так или иначе ушла из Вьетнама. После ухода британцев в 1946 году французы контролировали часть Кохинхины, Южно-Центральное побережье, Центральное нагорье с момента окончания войны сопротивления на юге. 

По  от 6 марта:
 Франция признала независимость ДРВ в рамках Индокитайской федерации и Французского союза;
 вопрос о воссоединении Южного Вьетнама (Кохинхина) с республикой предусматривалось разрешить путём проведения референдума.
 правительство ДРВ согласилось на замену гоминьдановских войск французскими к северу от 16 параллели северной широты (в конце 1946 года Великобритания передала полномочия Франции и вывела свои войска из Южного Вьетнама).

Первая индокитайская война 

19 декабря 1946 года, не найдя общего языка с руководством самопровозглашённого государства и желая вернуть себе как можно большую часть вьетнамской территории, Франция начала войну против ДРВ, что вынудило все органы власти ДРВ уйти в подполье. В первые же годы войны значительная часть территории (включая Ханой) перешла под контроль французского экспедиционного корпуса, где в 1949 году было провозглашено альтернативное профранцузское Государство Вьетнам.

В противовес французам, в январе 1950 года ДРВ была официально признана СССР и КНР, которые начали оказывать молодой республике помощь, в том числе и военную, и это, наряду с некоторыми ошибками и просчётами французских военных, позволило ДРВ переломить ход войны. Март 1954 года ознаменовал начало битвы при Дьенбьенфу в Первой Индокитайской войне.

Временное разделение страны по 17-й параллели 

После судьбоносного поражения французских сил в сражении при Дьенбьенфу в июле 1954 года были подписаны Женевские соглашения, по которым территория Вьетнама временно разделялась на две части, между которыми располагалась демилитаризованная зона по 17-й параллели. Север вьетнамской территории переходил под контроль властей ДРВ во главе с Хо Ши Мином (став, таким образом, первым социалистическим государством в регионе Юго-Восточной Азии), на юге оставалось созданное Францией Государство Вьетнам. В обеих частях страны предусматривалось провести в 1956 году свободные выборы, после чего должно было состояться объединение.

После разделения Вьетнама наблюдалась значительная миграция населения: из «Северного Вьетнама» на юг перебрались около 1 млн католиков.

«Северный Вьетнам» являлся социалистическим государством с полностью централизованной системой управления и командно-административной экономикой.

Проведение выборов, намеченных на 1956 год, было сорвано южновьетнамским властями при поддержке США. В 1955 году в Южном Вьетнаме была провозглашена суверенная Республика Вьетнам, что являлось прямым нарушением Женевских соглашений, закреплявших временный статус разделения страны.

Поддержка ведения войны на юге 

Поскольку процесс мирного объединения страны зашёл в тупик, в 1959 году северовьетнамское руководство приняло решение поддержать начавшееся в Южном Вьетнаме восстание местных коммунистов. Результатом такого решения стала Вьетнамская война. На территорию Южного Вьетнама тайно проникали регулярные подразделения северовьетнамской армии. Кроме того, войска ДРВ участвовали в гражданской войне в Лаосе, что также официально опровергалось Ханоем. В 1965—1973 годах (с перерывом в 1969—1971) территория ДРВ подвергалась массированным бомбардировкам американской авиацией и кораблями 7-го флота США. Целями бомбардировок было ослабление военного потенциала ДРВ и способности страны оказывать поддержку партизанам на юге, а также оказание давления на северовьетнамское руководство, чтобы заставить его прекратить отправку своих войск в Южный Вьетнам. Бомбардировки нанесли огромный ущерб экономике и инфраструктуре страны, а также привели к десяткам тысяч людских жертв. Значительную военно-экономическую поддержку в это время Северный Вьетнам получал от СССР и Китая.

В январе 1973 года было заключено Парижское соглашение о прекращении огня, по которому США и Северный Вьетнам должны были вывести свои войска из Южного Вьетнама. Однако северовьетнамские войска не были выведены с юга и продолжали там боевые действия.

Реунификация 
Весной 1975 года в результате широкомасштабного наступления армии ДРВ южновьетнамский режим был свергнут. 2 июля 1976 года было провозглашено создание единого независимого вьетнамского государства — Социалистической Республики Вьетнам (СРВ). ДРВ и Республика Вьетнам прекратили существование.

Административно-территориальное устройство 

В административном отношении территория Демократической Республики Вьетнам была разделена на 25 провинций (по состоянию на 1969 г.), в т.ч. 8 провинций входили в состав двух автономных районов; имелись два города центрального подчинения — Ханой и Хайфон.

Провинции: Куанг—Нинь, Хабак, Лаокай, Йенбай, Виньфу, Хатай, Хоабинь, Хынгйен, Намха, Хайзыонг, Тхайбинь, Ниньбинь, Тханьхоа, Нгеан, Хатинь, Куангбинь, зона Виньлинь (примыкающая к 17—ой параллели, приравненная к провинции), провинции Каобанг, Лангшон, Бактхай, Туйенкуанг, Хажанг (входили в автономный район Вьетбак); Лайтяу, Нгиало, Шонла (входили в автономный район Тэйбак).

Северный Вьетнам по состоянию на 1968 год был разделён на следующие провинции:

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на полуострове Индокитай. На западе граничило с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, на юге — с Южным Вьетнамом, с востока и юга омывалось Южно-Китайским морем.

Рельеф 
Большую часть поверхности страны, главным образом на Севере и Северо—Западе и во внутренних районах занимают горы (в основном средне-высотные или низкие), глубоко расчленённые долинами. В Северном Вьетнаме преобладают параллельные хребты и цепи массивов юго—восточного простирания; их склоны преимущественно пологие. Самый высокий хребет — Хоангльеншон с вершиной Фанши (3143 м); самый длинный хребет Чыонгшон, около 300 км.

Внутренние воды 
Речная сеть густая. Все реки принадлежат бассейну Южно—Китайского моря и порожисты. Характерно резкое повышение уровня (до 10 м, иногда более) и расходов (в десятки раз) в сезоны муссонных дождей. На всех река Севера Вьетнама и на реках западного склона центральной части страны половодья бывают в период июнь — октябрь. Реки имеют большое значение для орошения и для местных перевозок грузов. Главная река — Хонгха («Красная»; длина в пределах Северного Вьетнама 475 км) с крупным притоком Да (Чёрная).

Почвы и полезные ископаемые 
В Северном Вьетнаме преобладают горные латеритные почвы; в приморской полосе и на низкогорьях — красно—жёлтые латеритные почвы; в дельтах рек — аллювиальные; на участках побережья — болотные засоленные почвы

Северный Вьетнам богат разнообразными полезными ископаемыми. Главными из них являются каменный уголь, железная руда, свинец, цинк, бокситы, вольфрам, олово, руды редкоземельных элементов.

Климат 

Климат муссонный субэкваториальный, с прохладной зимой и резко выраженным максимум осадков в период влажного муссона. Для большей части страны влажным является летний юго-западный или юго-восточный муссон, сухим — зимний северо—восточный. В невысоких районах cредняя температура самого холодного месяца от 15°C и самого тёплого 28—29°C. Выше 1500 м зимой на севере бывают заморозки.

Во время сезона дождей часто бушуют тайфуны, которые могут вызвать наводнения.

Население

Общая характеристика 
 Численность населения — 21,3 млн чел. (оценка ООН на 1969 год)
 Годовой прирост — примерно 3 %
 Городское население — около 20 % (1965 год)

Языки 

Государственным языком является вьетнамский.

Экономика

Вооружённые силы

См. также 
 Мы хотим жить

Примечания

Литература

Ссылки 

 Текст Декларации независимости Демократической Республики Вьетнам
 
 

 
Государства в истории Вьетнама
История Вьетнама
Первая Индокитайская война
Индокитайские войны
Война во Вьетнаме
Исторические государства времён холодной войны
Бывшие социалистические республики
Государства и территории, основанные в 1945 году
Исторические государства Юго-Восточной Азии